Der er flere personer med navnet Lucas Cranach:

 Lucas Cranach den ældre (1472-1553) – tysk maler, far til Lucas Cranach den yngre
 Lucas Cranach den yngre (1515-1586) – tysk maler, søn af Lucas Cranach den ældre
 Lucas Cranach 3. (1586-1645) – tysk maler, barnebarn af Lucas Cranach den yngre